Gabela steht für: 
 Gabela (Angola), Ort in Angola
 Gabela (Bosnien-Herzegowina), Ort in Bosnien-Herzegowina